María Casado puede referirse a:

 María Casado González (1952-), directora española del Centro de Investigación Observatorio de Bioética de Barcelona.
 María Casado Paredes (1978-), periodista española.